Il singolare del torneo di tennis International Women's Open 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Martina Navrátilová 7-5, 5-7, 13-11.

Teste di serie

 Martina Navrátilová (finale)
 Chris Evert (Campionessa)
 Tracy Austin (semifinali)
 Chris Evert (semifinali)
 Assente
 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Virginia Ruzici (terzo turno)
 Wendy Turnbull (terzo turno)

 Sue Barker (primo turno)
 Regina Maršíková (terzo turno)
 Kathy Jordan (terzo turno)
 Betty Stöve (terzo turno)
 Assente
 Billie Jean King (terzo turno)
 Ann Kiyomura-Hayashi (secondo turno)
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

International Women's Open 1979